Коронет — это длинношерстная порода морских свинок, которая родилась в Англии в 1998 году.

Описание 
Порода коронет похожа на породу шелти, с длиной гладкой шерсть, растущей от головы по всему телу. Главное различие между шелти и коронетом состоит в том, что у коронетов на самой макушке головы есть единственная розетка, напоминающая своего рода корону, отсюда и название данной породы. Подобная розетка есть у пород морских свинок английский и американский крестед, но это короткошёрстные морские свинки. Существует мнение что это гибрид пород шелти и крестеда.

Шерсть 
Морские свинки породы коронет рождаются с короткой шерстью, но с возрастом их шерсть начинает удлиняться. Шерсть становиться очень длинной примерно к полугодовому возрасту.

Размеры 
Масса тела колеблется в районе 800 гр и 1 кг. Взрослые самцы могут достигать до полутора килограмм, а длина тела составляет более 30 см.

Рацион 
Питаются овощами, фруктами и травой.

Продолжительность жизни 
В среднем морские свинки породы коронет живут до 8 лет

Примечания 

Породы морских свинок